Medaglia del salvataggio – onorificenza del Regno di Sassonia
 Medaglia del salvataggio – Onorificenza militare degli Stati Uniti d'America